Иван Семёнович Великанов (3 мая 1924—?) — советский работник угольной промышленности, шахтёр, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1924 году в селе Иванковцы, ныне Городокского района Хмельницкой области Украины, в крестьянской семье.

С 1940 года начал трудиться пастухом в сельхозартели. С 1945 года работал в угольной промышленности, сначала на Урале, а с 1952 года в Ростовской области — проходчиком строительного управления № 9 комбината «Каменскшахтстрой». Затем стал бригадиром на пусковой шахте «Соколовская-Восточная»  «Несветайантрацит». Возглавляемая им проходческая бригада, применяя передовые методы труда, вела скоростное прохождение горных выработок, а сам бригадир перевыполнял нормы на  более процентов. Его опыт изучали проходчики других строительных управлений. Великанов работал также на сооружении шахты «Зверевская-Восточная» и шахты  треста «Гуковуголь».

Наряду с производственной, занимался общественной деятельностью — был депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва (1958—1962 годы).

После выхода на пенсию находился на заслуженном отдыхе, проживал в Новошахтинске.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года за выдающиеся успехи в деле строительства предприятий угольной промышленности Великанову Ивану Семеновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Также награждён медалями.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 
 Поздравление Мэра города с 75-летием со дня образования Новошахтинска 

Шахтёры СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва